Soltész József (1945–2006) szatmárnémeti költő, író.
Soltész József (1927–1956) 1956-os forradalmár, Bakonyi csoport, a legelső kivégzett